Delbeke ist der Familienname folgender Personen:

 Gérard Delbeke (1898–1984), belgischer Fußballspieler 
 Jos Delbeke (* 1954), belgischer Ökonom und EU-Beamter